Alf (músico) — cantor e baixista brasileiro, que tocou nas bandas Rumbora, El Kabong e Raimundos
 ALF (série de televisão) — acrônimo de Alien Life Form, série de televisão americana 
 Animal Liberation Front ou Frente de Liberação dos Animais — organização de ativistas pelos direitos do animais

Desambiguações de televisão
Desambiguações de música